Свит:

 Свит — город в центральной Словакии.
 «Свит» — польский футбольный клуб из города Новы-Двур-Мазовецки.
 Свит, Бланш (1896—1986) — актриса немого кино, стоявшая у истоков киноиндустрии.
 Свит, Генри
 Свит, Джеймс
 Свит, Дэрел Энтони (1947—1999) — шотландский барабанщик, один из основателей группы Nazareth.
 Свит, Лоретта (род. 1937) — американская характерная актриса театра и кино.
 Свит, Майкл (род. 1963) — американский музыкант, певец, писатель, продюсер, актёр.
 Свит, Роберт (1783—1835) — английский ботаник и орнитолог.

См. также 
 Аэросвит
 Sweet